Адекколиген 2014 — сезон второй по уровне лиги Норвегии по футболу. Сезон начнётся 6 апреля и завершится 2 ноября 2014 года. В турнире принимает участие 16 команд.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Клубы, вышедшие в Типпелигу сезона 2014 
Следующие клубы вышли в Типпелигу из первого дивизиона:
 Будё-Глимт
 Стабек

Клубы, выбывшие в Адекколигу сезона 2014 
По итогам сезона 2013 в Адекколигу выбыли следующие 2 клуба:
 Тромсё
 Хёнефосс

Клубы, вышедшие в Адекколигу сезона 2014 
По итогам сезона 2013 в Адекколигу вышли следующие 4 клуба:
 Тромсдален
 Берум
 Альта
 Нест-Сотра

Клубы, выбывшие во Второй дивизион сезона 2014 
По итогам сезона 2013 во Второй дивизион выбыли следующие 4 клуба:
 Вард Хёгесунд
 Кунгсвингер
 Фолло
 Эльверум

Участники

Турнирная таблица

Плей-офф за место в Типпелиге

Результаты матчей 

Цвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Потуровая турнирная таблица 

источник kicker.de

Календарь игр

Бомбардиры

См. также 
Чемпионат Норвегии по футболу 2014

Ссылки 
 Официальный сайт Адекколиген  

2014
Футбол в Европе в 2014 году
Спорт в Норвегии в 2014 году